Demo steht für:

 Demonstration, öffentliche Versammlung
 Demonstration im Sinne von Vorführung eines Effekts, siehe auch Experiment
 Demoaufnahme, akustische oder optische Präsentation
 Demo (Computer), kostenlose Präsentation eines Computerspiels
 eine multimediale (Kunst-)Präsentation, siehe Demoszene

Demo (von altgriechisch  „Volk“) steht für:
 Wortteil in Fremdwörtern, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #dem

Personen
 Claude De Demo (* 1980),  Luxemburger Theater- und Fernseh-Schauspielerin
 Demo (Tochter des Keleos), eine Tochter des mythischen Königs Keleos von Eleusis
 Igor Demo (* 1975), slowakischer Fußballspieler

DEMO steht als Abkürzung für:
 DEMO, DEMOnstration Power Plant, ein geplanter Kernfusionsreaktor

Siehe auch:

Abkürzung